Danielle a été utilisé plusieurs fois pour nommer un cyclone tropical dans le bassin de l'Atlantique nord :
 Tempête tropicale Danielle de 1980 qui a inondé la région de Beaumont-Port Arthur, Texas ;
 Tempête tropicale Danielle de 1986 qui a causé des dommages légers aux Îles du Vent ;
 Tempête tropicale Danielle de 1992 qui a causé de faibles dommages à la péninsule de Delmarva ;
 Ouragan Danielle de 1998 qui a frappé la côte des États-Unis après être devenu post-tropical ;
 Ouragan Danielle (2004) qui a passé sa vie entière en mer ;
 Ouragan Danielle (2010) qui a eu une longue vie en mer ;
 Tempête tropicale Danielle de 2016 de très courte durée s'étant développé dans la baie de Campêche et ayant touché la côte de Veracruz, Mexique peu de temps après ;
 Ouragan Danielle, premier ouragan de 2022, qui a erré une semaine entre les Açores et Terre-Neuve avant de se transformer en système extratropical.

Voir aussi 
 

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme